

Cinema e televisione 
Jekyll – sceneggiato televisivo italiano del 1969
Jekyll –  miniserie televisiva britannica del 2007
 Jekyll – film del 2007 diretto da Scott Zakarin

Letteratura 
 Jekyll (Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde) – romanzo di Robert Louis Stevenson del 1886
Henry Jekyll – protagonista del romanzo di Stevenson

Persone 
Agnes Jekyll – artista, scrittrice e filantropa britannica
Gertrude Jekyll – giardiniera, artista e scrittrice britannica
Joseph Jekyll (1663-1738) – giudice, avvocato e politico britannico
Joseph Jekyll (1754-1837) – politico britannico

Altro 
 Jekyll – software open-source di content management system
 Jackson Jekyll – personaggio della linea di bambole Monster High, figlio del Dottor Jekyll e signora, alter ego di Holt Hyde